A Serie A 1962–1963-as szezonja volt a Serie A hatvanegyedik idénye. A győztes az Internazionale lett, ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Az egyes csapatok vezetőedzői

Góllövőlista

Eredmények

Kereszttáblázat

Fordulóról fordulóra

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1962-63
 Serie C 1962-63
 Serie D 1962-63
 Prima Categoria 1962-63
 Coppa Italia 1962-63

Megjegyzések

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások
  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1